EPEC steht für:

 Enteropathogene E. coli

 Empresa Provincial de Energía de Córdoba, einen Stromversorger in Argentinien

Abkürzung